Reiderland (gemeente), een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Groningen
Reiderland (landstreek), een landstreek in de Nederlandse provincie Groningen en het Duitse district Leer
Reiderland (waterschap), een voormalig waterschap in de Nederlandse provincie Groningen